Stępień steht für:

 Stępień, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen, ehemals Stangendorf

Stępień oder Stepien ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni B. Stępień (* 1931), polnischer Philosoph
 Bill Stepien (* 1978), politischer Direktor des Weißen Hauses unter US-Präsident Donald Trump
 Grzegorz Stępień (* 1977), polnischer Gitarrist
 Andrzej Stępień (* 1953), polnischer Leichtathlet
 Jan Stępień (* 1949), polnischer Schriftsteller
 Jerzy Stępień (* 1946), polnischer Politiker
 Justyna Stępień, polnische Schauspielerin und Opernsängerin
 Meredith Stepien (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin und Comedian
 Piotr Stępień (* 1963), polnischer Ringer
 Władysław Stępień (* 1946), polnischer Politiker
 Wojciech Stępień (* 1970), polnischer Volleyballer
 Zofia Stępień (* 1939), polnische Politikerin